Matrioszka (ros. матрёшка) – lalka
 Matroska – format
 Matroshka, Matroschka, Phantom – doświadczenia w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
 Matrioszka – hipotetyczny superkomputer, który cywilizacja ludzka miałaby zbudować wokół gwiazdy by osiągnąć osobliwość technologiczną
 Matrioszka – trzynasty album białoruskiej grupy Lapis Trubieckoj
 Matrioszka – singel Julii Marcell